Rubén Ignacio Martínez Núñez (Santiago, 27 de novembro de 1964) é um ex-futebolista chileno.

Carreira 
Rubén Martínez representou a Seleção Chilena de Futebol entre 1981 e 1990.

Ligações externas
 Perifl de Rubén Martínez no site do National Football Teams

Nascidos em 1964
Naturais de Santiago (Chile)
Futebolistas do Chile
Futebolistas do Club de Deportes Cobresal
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas da Unión Española
Futebolistas do Club Santos Laguna
Futebolistas do Club Deportivo Provincial Osorno
Futebolistas do Club de Deportes La Serena
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol